Příjmení Cavani nosí více osobností:

Edinson Cavani (* 1987), uruguayský fotbalista
Liliana Cavani (* 1933), italská filmová režizérka